Dubuque Fighting Saints kan syfta på.

Dubuque Fighting Saints (1980–2001) – ett amerikanskt juniorishockeylag som var baserat i Dubuque, Iowa 1980–2001
Dubuque Fighting Saints (2010–) – ett ishockeylag som grundades 2010 och spelar i USHL